Ламурё () — французская фамилия. Известные носители:
 Ламурё, Джастин (род. 1976) — канадский сноубордист, участник олимпийских игр 2006 и 2010 годов.
 Ламурё, Робер (1920—2011) — французский актёр, режиссёр, эстрадный певец, драматург и сценарист.
 Ламурё, Шарль (1834—1899) — французский капельмейстер и скрипач.